Rampage (Szaleństwo) – film z 1987 roku
 Rampage (Rampage: Szaleństwo) – film z 2009 roku
 Rampage (Rampage: Dzika furia) – film z 2018 roku
 Rampage – seria gier komputerowych
 Rampage – gra komputerowa z 1986 roku
 Rampage – akcelerator graficzny 3dfx